Nickelodeon (bioscoop) (de oorspronkelijke betekenis, vanaf ca. 1905): benaming voor de eerste kleine buurtbioscopen in de VS
 Nickelodeon (album), een muziekalbum uit 1973 van Hudson Ford
 Nickelodeon (film), een film uit 1976 van Peter Bogdanovich
 Nickelodeon (amusement), een soort jukebox
 Nickelodeon (televisiezender), algemeen artikel over de zender
 Nickelodeon Arabië
 Nickelodeon Australië
 Nickelodeon Brazilië
 Nickelodeon Duitsland
 Nickelodeon Europa
 Nickelodeon India
 Nickelodeon Ierland
 Nickelodeon Italië
 Nickelodeon Japan
 Nickelodeon Latijns-Amerika
 Nickelodeon Nederland
 Nickelodeon Nieuw-Zeeland
 Nickelodeon Pakistan
 Nickelodeon Rusland
 Nickelodeon UK
 Nickelodeon Vlaanderen
 Nickelodeon Scandinavië
 Nickelodeon Zuidoost-Azië
 Nickelodeon Zweden
Daarnaast zijn er nog afgeleide werken van de televisiezender:
 Nickelodeon Magazine
 Nickelodeon Universe
 Nickelodeon Movies
 Nickelodeon Studios
 Nickelodeon Records
Nickelodeon On Sunset
Nickelodeon Kids' Choice Awards